Моско́вский институ́т востокове́дения (МИВ) — высшее учебное заведение, существовавшее в 1921—1954 годах в Москве.

27 октября 1921 года произошла интеграция всех московских востоковедных учебных заведений (в том числе Лазаревского института), включая восточные отделения в разных вузах, в единый институт.

История 
Создание МИВ стало результатом мероприятий по реформированию Лазаревского института сообразно требованиям новой политической ситуации, сложившейся после 1917 г.

В 1919 г. Лазаревский Переднеазиатский институт был переименован в Армянский институт, который так и не заработал в полную силу. В 1920 г. на той же базе был создан Центральный институт живых восточных языков с последующим упразднением Армянского института. 

С этого момента в образовательном процессе стал делаться акцент на практическое востоковедение, связанное с обслуживанием насущных политических потребностей государства, а в планы подготовки специалистов были введены ранее не изучавшиеся в Лазаревском институте языки Индии и стран Дальнего Востока.

В 1921 г. продолжение реформы приводит к возникновению Московского института востоковедения, которому в 1925 г. было присвоено имя председателя ЦИК Союза ССР Н. Н. Нариманова.

Институт сыграл важную роль в основании школы индийской филологии в Москве. Уже в 1920 г. Мелитина Клягина-Кондратьева сразу по окончании 2-го Московского государственного университета начала в институте преподавание урду, который освоила самостоятельно, заинтересовавшись индийской культурой.

Её почин в дальнейшем подхватил носитель языка, поэт Эс-Хабиб Вафа, автор учебника урду на русском языке, сменивший Клягину-Кондратьеву на посту завкафедрой и занимавший его до своей смерти в 1936 г.

По оценке В. Г. Дацышена, курсом китайского языка Всеволода Колоколова в МИВ в 1922 г. «была начата систематическая подготовка китаеведов в Москве».

В середине 1920-х гг. предполагалось, что дальневосточное, ближневосточное и южноазиатское направления работы института будут дополнены североафриканским (с изучением арабского и французского/английского языков), однако этого в итоге не произошло.

В 1934 г. с учетом событий в Маньчжурии в составе МИВ был создан особый японский сектор для подготовки военных переводчиков.

В 1939 г. в МИВ под руководством Мартироса Асланова впервые в СССР было начато преподавание пушту.

В том же году МИВ преобразован во Всесоюзный институт восточных языков.

В июле 1940 г. при вузе открыт военный факультет. Осенью 1941 г. институт был направлен в эвакуацию в Фергану, однако военный факультет в апреле 1942 г. переместился в город Ставрополь Куйбышевской области (ныне Тольятти), где вошёл в состав вновь созданного Военного института иностранных языков. В конце 1943 г. по возвращении в Москву вуз получил обратно прежнее название — МИВ.

Весной 1944 г. наркому иностранных дел СССР поступило предложение о создании Института международных отношений путем слияния МИВ с факультетом международных отношений МГУ, но решением наркома новый институт был организован без упразднения МИВ.

С 1945 г. старшекурсники МИВ, изучавшие японский язык, направлялись в годичные командировки на юг Сахалина в качестве переводчиков для вновь формируемых органов советской власти. В Тоёхаре (ныне Южно-Сахалинск) функционировал филиал МИВ.

После войны в МИВ продолжилось расширение перечня изучаемых языков. В 1945 г. было создано корейское отделение, необходимость которого была обусловлена обостряющейся обстановкой на Корейском полуострове. В связи с деколонизацией на полуострове Индостан в 1947 г. стал изучаться язык хинди. В 1949 г. пионер малайских исследований в Советском Союзе Людмила Мерварт приступила к преподаванию индонезийского языка, подключив к этой работе и своих студентов-старшекурсников из Военного института иностранных языков.

В начале 1950-х гг. началась подготовка к расширению спектра изучаемых языков Юго-Восточной Азии. В институте были переведены и изданы курс вьетнамского языка и пособие по тагальской грамматике. Л. Мерварт стала на дому заниматься со студентами тагальским языком.

В 1954 г. МИВ был закрыт. Основанием для закрытия стало постановление Совета министров № 1341 от 1 июля 1954 г., где указывалось на нехватку в стране специалистов по ряду государств Юго-Восточной Азии (при переизбытке японистов, тюркологов и монголоведов) и ряд недостатков в подготовке востоковедных кадров. Среди мер по улучшению сложившейся ситуации в постановлении было названо объединение МИВ с Московским государственным институтом международных отношений.

В результате преподаватели и студенты пятого курса МИВ были переведены в МГИМО, а студенты других курсов подлежали распределению по другим вузам.

Отзывы о МИВ 
Положительные

 Большой вклад в дело подготовки нового послевоенного поколения японоведов-профессионалов внесли <…> преподаватели института, включая как лингвистов, так и специалистов по истории, географии и другим страноведческим дисциплинам.
И. А. Латышев, выпускник МИВ 1949 г., доктор исторических наук

 Китайскому языку нас учили энтузиасты, которые не только были влюблены в этот язык, но и великолепно знали его <…>. В общем и целом в МИВе мы получили довольно хорошую основу для того, чтобы быть страноведами по Китаю, как было написано у нас в дипломе. 
Ю. М. Галенович, выпускник МИВ 1954 г., доктор исторических наук

 Наше учебное заведение <…> дало нам невероятно много. Богатейшая библиотека, замечательные преподаватели. Например, Клавдия Викторовна Оде-Васильева, родившаяся в самом Назарете.
Ф. М. Сейфуль-Мулюков, выпускник МИВ 1954 г., журналист-международник (специализация — арабский язык).

Отрицательные

 Историю Китая и историю Востока нам преподавали слабо, экономику мы не изучали вовсе. <…> Уровень нашей подготовки мы поняли в Китае. Читая газеты и книги, столкнулись со своим практически полным незнанием страны.
Л. П. Делюсин, выпускник МИВ 1950 г., доктор исторических наук

 <…> в процессе обучения тексты писались на доске и переписывались студентами. Грамматика излагалась устно в самой примитивной форме, что объяснялось весьма невысоким уровнем знаний самих преподавателей (за редким исключением).
А. И. Медовой, выпускник МИВ 1952 г., кандидат экономических наук (специализация — язык хинди)

Лишь под конец обучения стали читать на занятиях одну-единственную бенгальскую газету. <…> Современные индийские языки изучались скорее как мертвые. 
Э. Н. Комаров, выпускник МИВ 1950 г., кандидат исторических наук.

Адреса в Москве 

1921—1924 — Армянский пер., д. 2. 

1924—1936 — Б. Златоустинский пер., д. 1. 

1936—1943 — ул. Маросейка, д. 2/15.

1943—1954 — Ростокинский пр., д. 13а (бывшее здание ИФЛИ).

Руководители 
 1920—1921 — М. О. Аттая
 1921—1922 — А. Е. Снесарев 
 1922—1923 — Г. Б. Скалов
 1923—1927 — М. П. Павло́вич (Вельтман)
 1927—1928 — С. Д. Асфендиаров
 1928—1929 — Петр Михайлович Никифоров
 1930—1931 — Л. И. Рузер
 1931—1937 — А. Г. Гамбаров
 1937—1938 — Владимир Сергеевич Москалев
 1939—1941 — Михаил Николаевич Благовещенский
 1941 — Прокопий Ильич Фесенко
 1942 — Сергей Николаевич Степанов
 1942—1943 — Прокопий Ильич Фесенко
 1943—1945 — Андрей Иванович Ловков
 1945 — Прокопий Ильич Фесенко
 1945—1948 — Серафим Прокофьевич (Прокопьевич) Котляров
 1948—1952 — Дмитрий Иванович Тарковский
 1952—1954 — Константин Андреевич Болдырев

Известные преподаватели 

 Алиев, Аббос
 Аксельрод, Моисей Маркович
 Баранов, Харлампий Карпович
 Беляев, Евгений Александрович
 Бороздин, Илья Николаевич
 Гальперин, Александр Львович
 Гневушева, Елизавета Ивановна
 Гордлевский, Владимир Александрович
 Гурко-Кряжин, Владимир Александрович
 Данциг, Борис Моисеевич
 Дмитриева, Валентина Николаевна
 Заходер, Борис Николаевич
 Иванов, Алексей Иванович
 Колоколов, Всеволод Сергеевич
 Луцкий, Владимир Борисович
 Лянь-Кунь, Никита Иванович
 Мацокин, Николай Петрович
 Миллер, Борис Всеволодович
 Мукерджи, Абани
 Нейман, Илья Яковлевич
 Оде-Васильева, Клавдия Викторовна
 Попов, Николай Михайлович
 Рейснер, Игорь Михайлович
 Санжеев, Гарма Данцаранович
 Севортян, Эрванд Владимирович
 Снесарев, Андрей Евгеньевич

См. также 
 Преподаватели Московского института востоковедения
 Выпускники Московского института востоковедения
 Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе

Примечания

Ссылки 
 Главы из истории московского востоковедения. Лазаревский Институт — Московский институт востоковедения — МГИМО. Л. Б. Алаев и др. Под общ. ред. А. В. Торкунова; МГИМО (У) МИД России. — Москва : Аспект Пресс, 2015

Высшие учебные заведения Москвы по алфавиту
Появились в 1921 году в России
Исчезли в 1954 году